А́гния Кузнецо́ва:

 Кузнецова, Агния Александровна (1911—1996) — русская советская писательница, литератор.
 Кузнецова, Агния Евгеньевна (род. 1985) — российская актриса.